Finale Kupa UEFA 1996. igrano je 1. i 15. svibnja 1996. između njemačkog Bayern Münchena i francuskog Girondins de Bordeauxa. Bayern München pobijedio je s ukupnim rezultatom 5:1 (2:0 i 1:3).

Susret

Prva utakmica

Druga utakmica

Vidi još
 Finale UEFA Lige prvaka 1996.

Vanjske poveznice
 RSSSF

Kup UEFA 1996
Kup UEFA
Kup UEFA 1996.
Nogometne utakmice u Njemačkoj